Telligia är ett släkte av svampar. Telligia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Telligia